Eenheid, gelijkendheid of samenhang
 Uniformitarianisme of uniformiteitsleer
 Uniform, een kledingstuk dat er bij iedereen van dezelfde organisatie hetzelfde uitziet
 Uniforme eigenschap, een begrip uit de wiskunde
 Uniforme ruimte, een begrip uit de wiskunde